La symphonie n°6, dite « symphonie pathétique », écrite par Piotr Tchaïkovski en 1893,
 La Symphonie pathétique est un film français réalisé par Henri Étiévant en 1928,
 La Symphonie pathétique (Music Lovers) est un film britannique réalisé par Ken Russell sorti en 1971.